Slobodna Hrvatska (München) - hrvatski emigranski list
Slobodna Hrvatska (Zagreb) - hrvatski tjednik
Slobodna Hrvatska (SH) - politička stranka